Cui suis-je ? est le premier tome de la série Les Aventures de Poussin . Au moins deux autres tomes sont annoncés.

L'album présente les tribulations d'un poussin qui s'interroge sur son identité. 

Poussin dans la bande dessinée
Bande dessinée animalière
Album de bande dessinée sorti en 2013
Album Dupuis